

Ботаніка 
 Дереза, або повій — рід рослин родини пасльонові (Solanaceae).
 Дереза звичайна, або повій звичайний — вид роду повій родини пасльонових.

Топоніміка 

 Дереза — населений пункт у Хорватії, у Пожезько-Славонській жупанії у складі міста Пакраць.
 Дереза — населений пункт у Хорватії, у Б'єловарсько-Білогорській жупанії у складі міста Чазма.

Прізвище 

Дереза — українське прізвище. Відомі носії:
 Дереза Анатолій Федорович — український художник.
 Дереза Вікторія Володимирівна — український художник-кераміст.
 Марченко (Дереза) Олеся Євгенівна — українська тріатлоністка і тренер.

Див. також 
 Коза-дереза

Українські прізвища